Das AEGON International 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis zum 22. Juni 2013 in Eastbourne stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die Topshelf Open gespielt, die genau wie die AEGON International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel waren Andy Roddick, der mittlerweile seine Profikarriere beendet hat. Im Endspiel besiegte Feliciano López seinen Kontrahenten Gilles Simon in drei Sätzen. Es war López' dritter Karrieretitel und der erste auf Rasen. Im Doppel waren Colin Fleming und Ross Hutchins die Titelverteidiger. Während Fleming in diesem Jahr mit einem neuen Partner antrat, musste Hutchins aufgrund seiner Krankheit auf die Teilnahme am Turnier verzichten. Mit seinem Partner Jonathan Marray scheiterte Fleming im Finale gegen die topgesetzten Alexander Peya und Bruno Soares.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das AEGON International 2013 fand am 15. und 16. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim AEGON International 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 163 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 164 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Eastbourne